Ветер с востока — название нескольких фильмов:
 «Ветер с востока» — фильм А. М. Роома (СССР, 1940). 
 «» — фильм Ж.-Л. Годара (Франция, 1969).
 «Ветер с востока» — фильм Р. Энрико (Франция-Швейцария, 1993). 
 «Ветер с востока» - украинский документальный фильм.

Прочее
 «Ветер с востока» - кинофестиваль в Днепропетровске.